Musson steht für:

 Musson, belgische Gemeinde im Arrondissement Virton der Provinz Luxemburg
 Sowjetische Korvette Musson (russ.: Муссон; „Monsun“), Projekt 1234, siehe Untergang der Musson

Musson ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Musson (1925–2010), französischer Schauspieler
 Geoffrey Musson (1910–2008), britischer General
 Juanita Musson (1923–2011), US-amerikanische Wirtin und Mäzenin der beat generation
 Rachel Musson, britische Jazz- und Improvisationsmusikerin

Sonstiges:

 Musson-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika